La Liga Salteña de Futbol Sala es una asociación de clubes y organiza el torneo más importante de su disciplina a nivel local que es el Campeonato Salteño de Futbol Sala. Comenzó su disputa en el año 1982 hasta 1993, bajo los reglamentos del futbol de salón, luego tras varios años de inactividad la liga es refundada en el año 2000 y migra a la reglamentación del Futbol Sala o Futsal, la puesta en práctica nuevamente de este deporte obedece a una necesidad imperiosa de reflotar la disciplina que gana adeptos a gran paso y lograr que los clubes interesados en participar se sumen a dicho certamen.

Sistema de disputa 
La LSFS a partir de la temporada 2015/2016 dividió sus clubes en dos divisionales (A y B), ya que hasta ese momento se disputaba todos juntos en un mismo torneo, con una cantidad de equipos que oscilaban entre los 10 y los 14 temporada a temporada; el sistema utilizado para la distribución fue el siguiente:

8 equipos integrarían la A; los cuales serían:

Ferro Carril: último campeón.

Universitario, Chaná y Atlético Arsenal quienes habían disputado la liguilla,

Salto Rowing, River Plate y Ceibal quienes habían llegado hasta los play off y por último un 8.º cupo que sería adjudicado mediante la disputa de un Torneo Preparación (Copa de Invierno), el cual recaería en Deportivo Salto Seniors.

Así en esa primera experiencia 2015-2016 la A: sería integrada por Ferro Carril, Universitario, Chaná, Atlético Arsenal, Salto Rowing, River Plate, Ceibal y Deportivo Salto Seniors. Por su parte el resto de los equipos más los nuevos integrarían la B; los cuales serían:

Círculo Sportivo, Sportivo Cerro, Parque Solari, Geneve 5, Florida, Saladero, Barcelona y Paso del Bote.

En la temporada 2016-2017 hubo ocho equipos en la divisional A y 11 en la B que terminarían siendo 9 tras la desafiliación de Salto Uruguay y Sportivo Cerro, el sistema estableció  que en la A se disputarían 3 ruedas todos contra todos (21 partidos), al finalizar el ganador del acumulado clasificaría a la liguilla con derecho a una final extra salvo que saliera último en dicho mini torneo, por su parte también irían a la liguilla el 2.º y el 3.º más el ganador de un partido play off entre el 4.º y el 5.º, en dicho partido en caso de empate se extiende en dos alargues de 5 minutos y de persistir el empate una serie de 3 penales inicialmente más series de uno más hasta desempatar.

Si el ganador de la liguilla no fuera quien ganó el acumulado, y este no hubiera obtenido a su vez el último puesto de ese petit torneo, se disputará entre ambos una final por el título Salteño, más alto galardón que otorga la LSFS, campeonato que va por su edición número 30 y solamente 11 clubes lo han ganado, de los que actualmente solo 6 se encuentran participando.

Actuales participantes

Divisional A 
Almagro, Tigre, Ferro Carril, Ceibal, Universitario, Dublin Central, Salto Rowing y Atlético Juventus.

Divisional B 
Peñarol, River Plate, Gladiador, San Isidro B, Sol de América, Palomar, Sud America, Progreso, Parque Solari, Huracán, Cerro y Rodo.

Historia 

Al principio se rigió bajo las reglas del futbol de salón y se jugaron campeonatos oficiales hasta el año 1992.

De 1992 a 2000 no hubo actividad de la Liga, solo Universitario y Club Remeros que jugaban la Confederación del Norte de Futbol de Salón y contó entre otros dirigentes con el Arq. Adolfo García da Rosa y el Cdor. Julio Mattio por aquellos años.

Los dirigentes en la nueva época de la liga luego del año 2000 
En el 2000 Daniel Caiazzo y Juancho Ambrosoni comenzaron con la Liga nuevamente y el primer presidente electo fue Luis Fuques, luego le seguirían Machiavello, Adolfo García da Rosa y Julio Blanco.

Luego del 2005 se contó con la Presidencia de Julio Blanco, después durante prácticamente una década la Presidencia de la Liga estuvo a cargo del Sr. Miguel Ángel Gallo, quien fuera acompañado por Luis Dávila, Nicolás Barata y Javier Oses entre otros, periodo caracterizado por un crecimiento constante y permanente de la disciplina.

En el periodo 2015/2016 asume la Presidencia el Dr. Alejandro Sosa, secundado por el Sr. Luis Pino, este periodo instauraría la vieja aspiración de las dos divisionales, mayor número de equipos, se instala un nuevo tribunal de penas y tribunal arbitral, y se logra sanear las economías de la LSFS.

Posteriormente en 2016/2017 vendrá la Presidencia de quien fuera tesorero del periodo anterior, el Sr. Christian Pereira, acompañado en la vicepresidencia por el Sr. Nicolás Caiazzo, este periodo estaría plasmado de crecimiento y logro de viejas aspiraciones.

Actuales dirigentes de la Liga Salteña de Fútbol Sala 
Presidente: Dr. Pablo Sosa Pereira.

Jefe de Prensa: Alvaro Fabián Jorge.

Secretaria Administrativo: Lorena Humedes.

Coordinación arbitral: José de los Santos

Coordinación de seguridad: Nicolás Castaño

Encargado de diseños: Álvaro Fabián Jorge

Gestión de carnets e inscripciones: Lorena Humedes.

Producciones Artísticas: Franco Presentado.

Tribunales:

Tribunal de Penas:

Dra. Patricia Carbonell

Dr. Gastón Vela

Dr. Alejandro Sosa

Tribunal Arbitral:

Dr. Fernando de los Santos

Dr. Diego Rodríguez

Dr. Néctor  Echenique

Fotografías:

Franco Presentado

Miguel Castagnaro

Vicente Massarino

Luís Falcao

Leandro Fraga

Mascota: Suela 

Es la mascota oficial de la Liga Salteña de Fútbol Sala, es representado por un animal de especie incierta; se asimila a un zorro, una comadreja o un jaguarundi; es antropomórfico.

No le gusta trabajar y siempre está reclamando dinero, ha intentando robar la copa del campeón para venderla y simula lesiones para no trabajar.

Siempre soñó con ser una estrella del fútbol sala. (Nunca lo logró).

Es seguro de sí mismo, sociable, amistoso, travieso y extrovertido, con ataques de locura, utiliza una trompeta, se saca fotos y baila como un lunático.

Utiliza un pantalón negro y rojo (color de la Liga) y una campera en tonalidades verdes (color asociado a lo natural y la salud) esta tiene inscripto su nombre en la espalda;

utiliza una bufanda celeste y a veces porta a modo de capa una bandera uruguaya.

Ficha 
NOMBRE: "SUELA"

PESO: 80 kg. (la tele engaña) aproximadamente.

ESPECIE: incierta (no quiere decir que es).

EDAD: desconocida.

SIGNIFICADO DEL NOMBRE: se vincula al hecho de pararla con la suela del zapato; idea muy asociada a la práctica del fútbol sala, a su vez la idea está instalada con la vinculación del logo de la Liga.

CARÁCTER: No le gusta trabajar y siempre está reclamando dinero, ha intentando robar la copa del campeón para venderla y simula lesiones para no trabajar.

Siempre soñó con ser una estrella del fútbol sala. (Nunca lo logró).

Es seguro de sí mismo, sociable, amistoso, travieso y extrovertido, con ataques de locura, utiliza una trompeta, se saca fotos y baila como un lunático.

DISEÑO: Parte de las extremidades fueron diseñadas por una empresa local y la indumentaria estuvo a cargo del diseñador Gonzalo Lalin Zagarzazu.

Escenarios 
Hace varios años la LSFS tiene un amplio trato y fructífera relación con Club Universitario, pero desde la pasada temporada 2015/2016 entra en escena el Polideportivo 1.º de diciembre de 1912, Gimnasio de Ferro Carril, además de ello, en algunas etapas los campeonatos se han dado cita en el Estadio Arnoldo Bernasconi o la cancha de Césped Sintético Sebas.

Los torneos preparación 
Año a año antes del comienzo de cada Campeonato Salteño se estila realizar un torneo preparación que no es obligatorio, sino que pretende que los equipos puedan ir poniendo en rodaje a sus planteles para determinar y evaluar.

Dicho torneo se ha realizado en forma alternada por lo que nos resulta difícil llevar estadísticas de años para atrás a 2015.

Torneos a nivel nacional

Liga Uruguaya de Fútbol Sala (AUF) 
Aproximadamente sobre los años 2005 y 2006 el Club Universitario tendría una más que buena actuación en dicha competición de elite, en uno de estos torneos caería frente a Malvin en instancias definitorias.

Posteriormente en 2015/2016 Ferro Carril haría lo propio logrando un importante 5.º puesto, cayendo en la eliminación frente a Peñarol de Montevideo.

Federación Uruguaya de Fútbol de Salón 
En 2016 el Atlético Arsenal de Salto realizó una participación en el torneo de dicha Federación que nuclea a varios clubes del país, también Ceibal registra alguna incursión en este torneo.

Torneos Regionales 
En el año 2015 se realizó un inédito torneo regional que nucleó a campeones y vicecampeones de Salto, Paysandu, Artigas y otros departamentos del litoral. La final fue disputada en Salto en una llave de dos partidos finales entre los representantes salteños y que fuera ganada por el Club Universitario.

Posteriormente Ferro se alzaría con una Copa del Interior que sería disputada por Campeón y Vice de la Zona Norte más sus pares de la Zona Sur (Cardona y Benfica de Young)

Juan Ignacio Custodio: el elegido 

Al reflexionar sobre jugadores que han trascendido la esfera local, no se falta a la verdad si se dice que Juan Ignacio Custodio Calvo rompió todas las barreras, es una mención obligatoria e inexorable, casi que un sentido justicia.
Hijo de un futsalero de siempre y de partida temprana como el gran Orlando Custodio, debutó en Club Remeros de Salto por el año 2003, pero cuando se trazaba la línea del 2004 y con un Universitario dirigido por Pascual “Tito” Perna que atravesaba una época gloriosa, como ser ganar 7 veces seguidas el torneo salteño, con lo que hasta hoy es el único Heptacampeonato en la disciplina Fútbol Sala en Salto, de ese equipo rojo que además jugará Liga Uruguaya surgió “Juani” (entre otros), a nivel local además defendió la casaca de Remeros como mencionamos en, la “Chanaense” y la de la Sociedad Deportiva U5.
Cuando llegó el año 2005 como era de esperarse lo vinieron a buscar, era “un diamante en bruto” y así recaló en el azul de la playa, Malvin lo convocó y se sumó a la causa del equipo de la Avenida Legrand, allí obtiene un subcampeonato sub20 convirtiendo la increíble suma de 59 goles en una sola temporada, saliendo además con este equipo subcampeón de la Copa Libertadores Zona Sur con 4 anotaciones en su haber.
El paso por el equipo de la playa fue breve porque al año siguiente despertó el interés de un grande como el Club Nacional de Football, así llega a la causa tricolor donde permanecería 3 temporadas, siendo Subcampeón uruguayo 2006 y Campeón uruguayo 2008 aportando en ese año 17 conversiones a la causa bolso.
El derrotero de Juani tenía más lugares que Salto y Montevideo, la llamada llegaría desde tierras pedrenses, en 2009 es contratado por el Club  Juventud de las Piedras, las anotaciones del ariete salteño serían 7 en ese año, para posteriormente en 2010 tener un breve paso por Europa en el  Tre Colli Ancona C5 de Italia.

Luego del accionar en el viejo continente vuelve a América pero fichado por el  Club Atlético Boca Juniors cruzó el charco para arribar a la República Argentina, vistió la casaca xeneize sumándose a las filas bosteras donde fue Subcampeón Nacional de Clubes y Campeón Argentino 2011 con 35 goles en 35 partidos, quitando a Boca del ostracismo de años y de un título que le era esquivo.
En 2015 emprende regreso a tierras Charrúas pero en esta oportunidad se pondría un Trébol Negro en el corazón, ficha por Old Christians donde permanece 2 temporadas siendo Campeón uruguayo 2015 y 2016 aportando un total de 38 goles sumando ambas temporadas.
En 2017 arma la valija y emprende vuelo de nuevo, vuelve al Club Atlético Boca Juniors (Argentina) para coronarse Campeón Nacional de Clubes 2017 y Campeón Argentino 2017, en esta oportunidad sumando 7 conversiones al haber xeneize.
A Juan Ignacio le restaba ponerse la del otro grande uruguayo, y Custodio no se permitía tener deudas en la curricula, firma en 2018 con el Club Atlético Peñarol donde permanece hasta el momento de esta redacción (Octubre de 2022).
Con el manya fue Campeón uruguayo 2019, 2020 y 2021 sumando 38 goles en el tricampeonato carbonero.
Además logra un histórico Subcampeonato de Copa Libertadores de América 2022 disputada en Buenos Aires cayendo ante Cascabel de Brasil por 3 goles a 1, partido final en el que Custodio fue titular y pieza fundamental.

Este salonista salteño ejemplar fue desde temprana edad convocado a la selección uruguaya de Fútbol Sala, se calzó la celeste del alma y allá fue, vistió la 9, vinieron todo tipo de desafíos, jugó 57 partidos entre Copa del Mundo 2008, Copa América (2), Juegos Odesur (2), un par de Grand Prix, Liga Sudamericana (3), otros torneos internacionales y amistosos.
Con la celeste anotó 19 goles, obtuvo la Medalla de plata de los Juegos Odesur en  Colombia 2010 y el Segundo Puesto Al-Fateh Continental Cup, en Libia 2009.

Tras 15 años de Carrera, acumula 8 títulos de liga entre Uruguay y Argentina, 8 Ligas Salteñas y el honor de haber jugado  6 Copas Libertadores.

Rivales y compañeros, técnicos y aficionados, saben de su don de gente dentro y fuera de la cancha, es que Custodio es un verdadero clase A, es salteño y es orgullo, es talento que sorprende a diestra y siniestra, a propios y extraños; el destino le preparó grandes cosas, y él las aprovechó, numerosas publicaciones lo han catalogado como uno de los 20 mejores deportistas uruguayos de la disciplina fútbol sala de los últimos 20 años.
Una rigurosa fidelidad entre este deportista y el Futsal, es que no es un talentoso de futbol 11 que juega Futsal, es un distinto, es fiel al Futsal, ese es su lugar, cualquiera lo sabe, todos lo saben, nadie podrá negar que fuimos contemporáneos de una leyenda vida del futbol sala que se reescribe a sí mismo, Juan Ignacio es la mejor versión de lo que debe aspirar a ser un deportista, cuando el destino lo llama él está.
Porque en el año 2003 hubo un pibe que sabía que llegaría por rebeldía y coraje y sabía que estaría entre los mejores, sabía que podía hacer temblar a cualquiera, tentar al que sea y derribar la limitación que apareciera, como el junco siempre estaría en pie, “el Juani” sabía que por vital, que por querer, que por pasión: debía estar, tenía que estar, era el elegido.

DATOS LOCALES

A nivel Liga Salteña vistió 4 camisetas, (Club Remeros, Universitario, Sociedad Deportiva U5 y Chana), acumulando 8 títulos salteños:
Universitario: (2004) 
Sociedad Deportiva U5: (2009/10) / (2010/11)
Chana: (2012/13); (2016/17); 2017/18); (2018/19); (2019/21)

Más allá de que si bien estuvo fichado, no disputó partidos en la temporada 2016/17 con el conjunto de Chana, para la temporada 2022/23 jugara para Salto Rowing sumandose a las filas del recién ascendido equipo Costero.

Lo más destacable en el último tiempo es la llegada del juvenil Agustín Robinson a la selección uruguaya sub 20, disputando un sudamericano de selecciones.

Además han llegado a clubes de Montevideo, Ciro Pirotto, Benjamin Pereira; Ezequiel Arrambide, Eduardo Daniluk y Diego Llama.

2012: La Super Liga Uruguaya 
En 2012 hubo un equipo llamado Deportivo Salto que representó a nuestro departamento en lo que se denominó la "Super Liga Uruguaya"; en el torneo participaron 16 equipos (fase de grupos) y el elenco naranja compartía grupo con Nacional (Montevideo); Bella Vista (Paysandu) y Young Fútbol Sala (Soriano).

Antes hubo una fase clasificatoria con recordadas victorias; 10 a 5 sobre Dolores; 7 a 5 sobre Deportivo Paysandu y 8 a 3 sobre Abstemios de Mercedes, con un Salto que se hacia fuerte en el reducto de Universitario.

El plantel contaba con Emanuel Mattio, Marcio Backes, Luis Freitas, Gonzalo Finozzi, Juan David de Lima; Fabricio López, Matías Sabarros, Mathías Jubin, Federico Correa, Eduardo Daniluk, Leonardo Villasboas, Juan Vega, Ezequiel Arrambide y Damián Lapeyra entre otros; el orientador técnico era Germán García Da Rosa.

Insignias de campeón 
. Desde la temporada 2017/18, quien obtenga el título de campeón salteño ganará el derecho permanente a portar la "Insignia de Campeón", que consiste en un logo conmemorativo en color dorado. Se utiliza en el frente de la camiseta, en la zona baja del pecho.

En el interior de la insignia se visualiza una imagen de la “Copa”. Dentro del escudo se lee la sigla de la Liga y el número indicativo del número de títulos ganados.

El diseño fue realizado por Martin Alpuy.

Equipos que han participado

Estadísticas

Mejores campañas de cada equipo

Títulos por año

Títulos por equipo 
{| class="wikitable"
|+
!Equipos
!Títulos
!Subcampeonatos
|-
|Universitario
|12
|4
|-
|Chaná
|4
|2
|-
|Ferro Carril
|3
|3
|-
|River Plate
|3
|0
|-
|Sociedad Deportiva U5
|2
|2
|-
|Atlético Juventus
|1
|0
|-
|Peñarol
|1
|0
|-
|Farmacia Pasteur
|1
|0
|-
|Hindu
|1
|0
|-
|Nacional
|1
|0
|-
|Colegio Salesianos
|1
|0
|-
|Salto Nuevo
|0
|2
|-
|Club Remeros
|0
|2
|-
|Sebas
|0
|2
|-
|Huracán
|0
|1
|-
|Hotel Español
|0
|1
|-
|Salto FC
|0
|1
|

Enlaces externos 
 arenga.uy
 futsaluruguay.com

Deporte en Salto (Uruguay)
Fútbol sala en Uruguay